Lustosa steht für:

 Lustosa (Lousada), eine Gemeinde des Kreises Lousada

Lustosa ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio de Almeida Lustosa (1886–1974), brasilianischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof